Tipuana kan syfta på:

 Tipuana (djur) – ett släkte av insekter
 Tipuana (växter) – ett släkte av växter